В Рыбинском районе есть ещё одна деревня с таким названием, она находится в Арефинском сельском поселении
 
Карелино — деревня в Глебовской сельской администрации Глебовского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Деревня расположена с южной стороны от автомобильной дороги Рыбинск—Глебово, между деревнями Подорожная и Малая Белева. К юго-востоку от Карелино, в стороне от дороги — деревня Горки. В Карелино начинается короткая дорога в южном направлении, связывающая дорогу Рыбинск—Глебово с железнодорожной станцией и посёлком Тихменево. К северу от Карелино лежит село Раздумово .

Деревня Корелина указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года.

На 1 января 2007 года в деревне числилось 2 постоянных жителя . Почтовое отделение в посёлке Тихменево обслуживает в деревне Карелино 3 дома .

Примечания 

 

Населённые пункты Глебовского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области